Il singolare dell'Indonesia Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Yayuk Basuki era la detentrice del titolo, ma ha perso in saemifinale contro Irina Spîrlea.

Sabine Hack hanno battuto in finale 2–6, 7–6, 6–4 Irina Spîrlea.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Indonesia Open 1995